Ketunkallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ketunkallio (kulle), Nyland, Helsingfors, 
 Ketunkallio (ö), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar